Чукисака () — департамент Боливии.

Площадь — 51 524 км². Население 650 570 жителей (2010).

Административный центр — город Сукре. По его предыдущему названию и назван департамент.

Административное деление

Примечания

Ссылки 
 Chuquisaca Travel Guide
 Bolivian Music and Web Varieties

Департаменты Боливии